Miejscowości w USA:
 Tionesta – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Forest
Gminy w USA:
 Tionesta (ang. Tionesta Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Forest